La saison 6 de l'édition célébrités du Meilleur Pâtissier présentée par Mercotte et Norbert Tarayre a été diffusée entre janvier et février 2023 sur Gulli

Candidats  

 Anne Sila
 Théo Fernandez
 Terence Telle
 Laura et Mathieu (Mariés au Premier Regard)
 Poopi
 Gwendal Peizerat
 Christophe Licata
 Énora Malagré
 Ana Godfroy
 Élodie Arnould
 Gil Alma
 Clémence Botino
 Louisy Joseph
 Léa François
 Elsa Esnoult
 Tony Saint Laurent
 Éric et Quentin
 Nicolas Waldorf
 Emma Bojan
 Ariane Brodier
 Moussier Tombola

Références